Rötzbach ist ein Gewässername:
 Rötzbach (Mur), rechter Zufluss der Mur bei Judendorf-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Rötzbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Naab) bei Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Rötzbach (Utschbach), linker Zufluss des Utschbachs (zur Mur) bei Sankt Ulrich am Waasen, Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Rötzbach (Vordernberger Bach), linker Zufluss des Vordernberger Bachs (zur Mur) in Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch:
 Rotzbach